Боло́нья (, ) — бывшая провинция в Италии, в области Эмилия-Романья. На основании закона № 56 от 7 апреля 2014 года с 1 января 2015 года упразднена, а её территория составила новую территориальную единицу метрополитенский город Болонья.

География 
Болонья расположена на севере Италии, где граничит с провинциями Равенной, Феррарой, Моденой и занимает собой пространство в 3 тысячи 562 квадратных километра. Провинция Болонья в конце XIX века делилась на три округа с главными городами Болоньей, Имолой и Вергато.

Территория нынешней Болоньи в древности входила в состав области Эмилии вместе с Романьи.

История 
Провинция Болонья учреждена в период Рисорджименто декретом диктатора Фарини от 30 ноября 1859 года, которым были объединены территории бывших Моденского и Пармского герцогств, а также четырёх легаций Папского государства — Болоньи, Феррары, Равенны и Форли. 25 декабря 1859 года новая административно-территориальная единица получила наименование провинция Эмилия, 11 и 12 марта 1860 года состоялся референдум о присоединении к Сардинскому королевству.

Согласно «ЭСБЕ», на начало XX века главными занятиями жителей являлись земледелие, овцеводство и свиноводство, изготовление различных химических продуктов и различных тканей, приготовление консервов и итальянской колбасы.

Последней должность президента провинции занимала , 31 декабря 2014 года срок её полномочий истёк.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Упразднённые провинции Италии
Появились в 1859 году
Исчезли в 2014 году